Doaligou peut désigner :
Doaligou, la commune rurale située dans le département de Diapangou au Burkina Faso.
Doaligou, la commune rurale située dans le département de Yamba au Burkina Faso.